Светлана Кузњецова је освојила турнир. У финалу је победила Динару Сафину са 6:4, 6:2.

Носиоци 
{{columns-list|2|
  Динара Сафина (финале)
  Серена Вилијамс (четвртфинале)
  Винус Вилијамс (треће коло)
  Јелена Дементјева (треће коло)
  Јелена Јанковић (четврто коло)
  Вера Звонарјова (одустала пре почетка турнира)
  Светлана Кузњецова (победница)
  Ана Ивановић (четврто коло)
  Викторија Азаренка (четвртфинале)
  Каролина Возњацки (треће коло)
  Нађа Петрова (друго коло)
  Агњешка Радвањска (четврто коло)
  Марион Бартоли (друго коло)
  Флавија Пенета (прво коло)
  Џенг Ђе (друго коло)
  Амели Моресмо (прво коло)
  Пати Шнидер (прво коло)
  Анабел Медина Гаригес (друго коло)
  Каја Канепи (прво коло)
  Доминика Цибулкова (полуфинале)
  Ализе Корне (друго коло)
  Карла Суарез Наваро (треће коло)
  Алиса Клејбанова (прво коло)
  Александра Вознијак (четврто коло)
  Ли На (четврто коло)
  Ана Чакветадзе (прво коло)
  Анастасија Пављученкова (треће коло)
  Сибил Бамер (друго коло)
  Агнеш Савај (четврто коло)
  Саманта Стосур (полуфинале)
  Пенг Шуај (прво коло)
  Ивета Бенешова ''(треће коло)
}}

 Жреб 

 Завршница 

 Горња половина 

 Група 1 

| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М. Саут
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=5
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С. Коен Алоро
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Ђ. Џенг
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д. Сафина
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= В. Дјаченко
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ж. Коан
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=62
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04={{Nowrap| А. Пављученкова}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= П. Херцог
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А. Резај
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=32
| RD2-team05= И. Бенешова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А. Кудрјавцева
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т. Танасугарн
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= А. Ивановић
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01= В. Азаренка
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=22
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03=32
| RD3-team03= И. Бенешова
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= А. Ивановић
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01=

Група 8 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Ф. Пенета
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А. Глач
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б. Захлавова Стрицова
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л. Домингез Лино| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=9
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М. Сантанђело
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= П. Мартић
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М. Никулеску
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= А. Вознијак
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=31
| RD1-team09= Ш. Пенг
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= В. Кутузова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В. Руано Паскуал
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С. Вилијамс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Л. Домингез Лино
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= А. Вознијак
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С. Вилијамс
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''6
| RD4-seed01=24
| RD4-team01= А. Вознијак
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2009.